El nombre Mamadou Fall puede referirse a:

 Mamadou Fall (1991-), futbolista senegalés del Kasımpaşa SK;
 Mamadou Ibra Mbacke Fall, más conocido como Mbacke, (2002-), futbolista senegalés del Villarreal CF "B".